Paulhac (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Paulhac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Paulhac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje